Dorfkirche Heinersdorf steht für:

 Dorfkirche Heinersdorf (Berlin)
 Dorfkirche Heinersdorf (Schwedt/Oder)
 Dorfkirche Heinersdorf (Steinhöfel)

Siehe auch:
 St. Marien (Heinersdorf)